Соревнования по волейболу на VII Всеафриканских играх проходили с 11 по 18 октября 1999 года в Йоханнесбурге (ЮАР) с участием 10 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Камеруна, у женщин — сборная Кении.

Команды-участницы

Мужчины 
Гана, Гвинея-Бисау, Египет, Замбия, Камерун, Кения, Нигерия, Руанда, Сейшельские Острова, ЮАР

Женщины 
Ангола, Гана, Египет, Кения, Нигерия, Сейшельские Острова, Сенегал, ЮАР.

Система проведения турнира 
10 команд-участниц турнира у мужчин и 8 команд у женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 11 сентября: Камерун — ЮАР 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:20); Гана — Кения 3:1.
 12 сентября: Камерун — Кения 3:2; Гана — Гвинея-Бисау 3:0.
 13 сентября: Кения — Гвинея-Бисау 3:0 (25:14, 25:11, 25:16); ЮАР — Гана 3:0.
 14 сентября: Камерун — Гана 3:0; ЮАР — Гвинея-Бисау 3:0.
 15 сентября: Камерун — Гвинея -Бисау 3:0; Кения — ЮАР 3:1 (25:20, 24:26, 25:23, 25:17).

Группа B 

 11 сентября: Замбия — Руанда 3:1; Нигерия — Сейшельские Острова 3:0.
 12 сентября: Нигерия — Замбия 3:1; Египет — Руанда 3:0 (25:21, 25:16, 25:15).
 13 сентября: Нигерия — Египет 3:-; Сейшельские Острова — Замбия 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).
 14 сентября: Нигерия — Руанда 3:0; Египет — Сейшельские Острова 3:0.
 15 сентября: Сейшельские Острова — Руанда 3:0 (25:23, 25618, 25:23); Египет — Замбия 3:0.

Плей-офф

Полуфинал 
17 сентября
 Нигерия — ЮАР 3:0
 Камерун — Египет 3:1

Матч за 3-е место 
18 сентября
 Египет — ЮАР 3:0

Финал 
18 сентября
 Камерун — Нигерия 3:2

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 11 сентября: Египет — Гана 3:0 (25:21, 25:16, 25:15); ЮАР — Сенегал 3:0 (25:19, 25:17, 25:13).
 13 сентября: Гана — Сенегал 3:0 (25:18, 25:17, 25:22); Египет — ЮАР 3:0 (27:25, 25:10, 25:10).
 15 сентября: Египет — Сенегал 3:0 (25:13, 25:14, 25:15); ЮАР — Гана 3:1 (15:25, 25:20, 25:23, 25:21).

Группа B 

 11 сентября: Кения — Сейшельские Острова 3:0 (25:15, 25:13, 25:21); Нигерия — Ангола 3:0 (25:10, 25:16, 25:19).
 13 сентября: Нигерия — Сейшельские Острова 3:2 (23:25, 25:23, 23:25, 25:19, 15:13); Кения — Ангола 3:0 (25:15, 25:15, 25:18).
 15 сентября: Сейшельские Острова — Ангола 3:0 (25:14, 26:24, 25:20); Кения — Нигерия 3:1 (25:17, 23:25, 25:12, 25:18).

Плей-офф

Полуфинал 
17 сентября
 Кения — ЮАР 3:0
 Египет — Нигерия 3:1

Матч за 3-е место 
18 сентября
 Нигерия — ЮАР 3:0

Финал 
18 сентября
 Кения — Египет 3:1 (21:25, 25:21, 25:16, 25:23)

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Африканских играх
1999 год в волейболе